

Patronyme 

 Adolfo Kaminsky (1925-2023), résistant, militant spécialisé dans la fabrication de faux papiers d'identité et photographe ; 
 Aleksander Kamiński (1903-1978), écrivain et chef du mouvement scout polonais pendant la Seconde Guerre mondiale ;
 Alexandre Kaminski (1829-1897), architecte russe ;
  (1923-1991), écrivain suisse ;
  (1921-1985), historien polonais
 Bronislaw Kaminski (1899-1944), militaire polonais, chef d'une milice russe alliée à la Wehrmacht durant la Seconde Guerre mondiale ;
 Darcy Kaminski (né en 1964), joueur professionnel canadien de hockey sur glace ;
 David Daniel Kaminski (1911-1987), acteur, chanteur et danseur américain, connu sous le pseudonyme de « Danny Kaye » ;
 Dina Kaminskaïa (1919-2006), avocate et militante des droits de l'homme en Union soviétique ;
 Hanns-Erich Kaminski (1899-1963), journaliste et écrivain allemand ;
 Heinrich Kaminski (1886-1946), compositeur allemand ;
 Ian Kaminski (né en 1971), joueur professionnel russe de hockey sur glace devenu entraîneur ;
 Jake Kaminski (né en 1988), archer américain ;
 Jakub Kamiński (né en 2002), footballeur polonais ;
 Janusz Kamiński (né en 1959), réalisateur et directeur de la photographie polonais puis américain ;
 Jarosław Kamiński (né en 1960), monteur polonais ;
 Karl Kaminski (1940-1978), coureur cycliste sur piste de l'ex-Allemagne de l'Est ;
 Kevin Kaminski (né en 1969), joueur canadien de hockey sur glace ;
 Leszek Kamiński (1929-2012), joueur polonais de basket-ball ;
 Marcin Kamiński (né en 1992), footballeur polonais ;
  (né en 1981), militant suédois et cofondateur du Piratbyrån ;
 Marco Kaminski (né en 1964), athlète suisse ;
 Marek Kamiński (né en 1964), explorateur polaire polonais ;
 Mariusz Kamiński (né en 1965), homme politique polonais, député au Sejm pour le parti Droit et justice ;
 Mateusz Kamiński, céiste polonais pratiquant la course en ligne et le marathon ;
 Michał Kamiński :
 Michał Kamiński (1893-1944), militaire, sculpteur et peintre polonais,
 Michał Kamiński (né en 1972), homme politique polonais, membre de Droit et justice et député européen,
 Michał Kamiński (né en 1987), joueur polonais de volley-ball ;
 Mik Kaminski (né en 1951), violoniste de Electric Light Orchestra entre 1973 et 1979 ;
 Piotr Kamiński, critique musical, traducteur, journaliste de radio et écrivain franco-polonais ;
 Thomas Kaminski (né en 1992), footballeur belge.

Culture 

 Moi et Kaminski (Ich und Kaminski), film allemand de Wolfgang Becker, sorti en 2015.

Voir aussi 
 

Patronyme polonais
Patronyme russe
Patronyme juif